Turmkogel ist der Name folgender Berge:

 Turmkogel (Kitzbüheler Alpen) 1648 m, Berg bei Wildschönau, Tirol
 Turmkogel (Mürzsteger Alpen) 1335 m, Berg bei Neuberg an der Mürz, Steiermark
 Turmkogel (Ybbstaler Alpen, Puchenstuben) 1248 m, Berg und Skigebiet bei Puchenstuben, Niederösterreich
 Turmkogel (Ybbstaler Alpen, St. Anton) 1130 m, Berg bei St. Anton an der Jeßnitz, Niederösterreich